Mužská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2020 probíhala na přelomu února a března 2020. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli němečtí bratři Alexander a Mischa Zverevovi, kteří ve čtvrtfinále podlehli Francouzům Mannarinovi s Martinem.

Vítězem se stal druhý nasazený, polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolal první světovou dvojici Kolumbijců Juana Sebastiána Cabala a Roberta Faraha. Po vyrovnaném dvousetovém průběhu 7–6 a 6–7 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [11–9]. Oba šampioni, kteří odvrátili dva mečboly, si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali čtrnáctou společnou trofej, respektive první v sezóně 2020. Kubot vybojoval dvacátý šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a třetí na Mexican Open (po triumfech 2010, 2013). Pro Mela to bylo třicáté čtvrté takové turnajové vítězství ze čtyřhry a druhé v Acapulku (po triumfu 2015). 

Již v semifinále vyhrál Kubot jubilejní 400. deblový zápas na túře ATP.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Max Purcell /  Luke Saville (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2020